Björkträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björkträsket (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Björkträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (32,9 ha)
Björkträsket, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun,  (5,46 ha)
Björkträsket, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (17,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn